

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jezt ich 3, w tym 1 podstawowa
 Sitki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Klembów
 Sitki – przysiółek wsi Boronów w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Boronów
 Sitki – przysiółek wsi Śniadka Druga w woj. świętokrzyskim, w  pow. kieleckim, w gminie Bodzentyn